Der Flowbank Challenger Biel/Bienne 2021 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. September 2021 in Biel/Bienne stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. September 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 130 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 112 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Biel/Bienne